Il singolare del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Elsner che ha battuto in finale Irakli Labadze 6-1, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Irakli Labadze (finale)
 Óscar Hernández (semifinali)
 Markus Hantschk (primo turno)

 Francisco Costa (secondo turno)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Simon Larose (primo turno)
 Martin Štěpánek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2003